RBM steht als Abkürzung für:

 Flugplatz Straubing, IATA-Code
 Camp Robinson Airport, FAA LID des Flughafens in Little Rock, Arkansas, USA
 Verband Rheinisch-Bergisch-Märkischer Karnevalsgesellschaften, Regionalverband von Karnelvalsgesellschaften
 Risk Based Maintenance, Strategie in der Instandhaltung
 Racing Bart Mampaey, ein belgisches Motorsportteam
 Markenname von Midas Racing Services
 Restricted Boltzmann machine, neuronalen Netz, siehe Boltzmann-Maschine
 , die Gensequenz eines Virus, die an einen Rezeptor auf der Oberfläche der Wirtszelöle bindet und so die Infektion ermöglicht (auch Ligand genannt), z. B.bei SARS-CoV-2 an ACE2

Abkürzung